Babaninka () – nazwa toponimów w Rosji

 Babaninka – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Babaninka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego

Zobacz także 
 Babanki – miasto w Kamerunie
 Baban – wieś w Syrii
 Babanovci – wieś w Bośni i Hercegowinie

Strony ujednoznaczniające